El término Ocobamba se puede referir a:  

  Distrito de Ocobamba del departamento de Apurímac.
  Distrito de Ocobamba del departamento del Cusco.
  Ocobamba, localidad de Apurímac.
  Ocobamba, montaña en Cusco.
  Río Ocobamba, en Cusco, Perú
  Quebrada Ocobamba, en Ayacucho, Peru